El distrito electoral de Antofagasta fue un distrito electoral de la Cámara de Diputados de Chile. Creado en 1885, con el departamento del mismo nombre, con la reforma electoral de 1890 pasó a formar parte de la agrupación departamental de Antofagasta-Tatal-Tocopilla.

Composición 

El distrito comprendía la totalidad del departamento homónimo.

Diputados

Notas 

Distritos electorales de Chile antes de 1891